Die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft 1992 war die neunte Saison der DTM. Der erste Lauf fand am 4. April 1992 auf dem Circuit Zolder der letzte Lauf der Saison am 11. Oktober auf dem Hockenheimring statt.

Insgesamt wurden 24 Rennen in Deutschland, der Tschechoslowakei und Belgien gefahren. Es wurden jeweils zwei Läufe an einem der 12 Rennwochenenden durchgeführt.

Gesamtsieger wurde Klaus Ludwig im Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evo II mit 228 Punkten. Für Ludwig war es nach 1988 der zweite DTM-Titelgewinn und für Mercedes der erste Titel in der DTM.

Opel verzichtete auf die Saisonteilnahme und Audi stieg bereits vorzeitig während der laufenden Saison aus der DTM aus.

Starterfeld 
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 25 Fahrer in die DTM-Punktewertung.

Markenwertung 
Es wurden nur Punkte an den bestplatzierten Fahrer einer Fahrzeug-Marke vergeben.

Literatur

Einzelnachweise 

1992
Motorsportsaison 1992